Příjmení Kupka nebo Kubka může znamenat:

místní název
 Kupka (obec) na Ukrajině

příjmení
 Antonín Kupka (1939–2017) – český římskokatolický kněz a papežský kaplan
 František Kubka (1894–1969) – český novinář, spisovatel a překladatel.
 František Kupka (1871–1957) – český malíř a grafik
 Jiří Svetozar Kupka (1921–2017) – český spisovatel
 Josef Kupka (rozcestník) – více osob
 Karel Kupka – více osob
 Martin Kupka (* 1975) – český novinář a politik
 Rudolf Kupka (???–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Zdeněk Kupka (1924–1994) – český politik, primátor Ostravy